Misiunea spațială Delta este un film de animație SF românesc din 1984.

Lungmetrajul

Protagoniștii lungmetrajului „Misiunea spațială Delta” au fost desenați de către Călin Cazan în colaborare cu Mircea Toia.

Filmul reprezintă primul lungmetraj S.F. produs în România, o continuare a serialului omonim realizat de echipa lui Victor Antonescu.

Proiectul Delta a fost conceput pentru a stabili un dialog între civilizațiile intergalactice. La bordul navei a fost admisă și o ziaristă extraterestră. Curând, ea și căpitanul observă că supercreierul ce controla nava poate să acționeze neprogramat. În final, își dau seama că acest fapt se datorează frumuseții jurnalistei, care devine astfel victima nemilosului creier.

Filmografie

 Misiunea spațială Delta (1984) - durata 1:05

Serialul

Personajele serialului au fost desenate de către Victor Antonescu, acesta deschizând seria după coordonarea Aventurilor submarine.

În episoade sunt incluse date științifice exacte, fiind caracterizate de suspans și dinamism. Pentru unele dintre ele a fost cerută și opinia lui Andrei Bacalu, acesta scriind chiar scenariul primului episod: „Planeta oceanelor”. Acțiunea este simplă: eroii noștri fac o călătorie pe planeta oceanelor, unde materia are o structură macromoleculară, iar organismele cele mai simple sunt uriașe, în comparație cu ei. Astfel, o amœbă devine un adversar periculos, în pofta ei dorind să mănânce chiar nava pămâneană. Echipajul reușește să scape, prin ingeniozitate și curaj, de vajnicul monstru.

Episoade

 Relicva 
 Recuperare Ratata
 Planeta Oceanelor
 Roboti si Roboti

Animatori

Mircea Toia,
Călin Cazan,
Péter Tenkei,
Adela Crăciunoiu,
Dan Chisovski,
Anca Iorgulescu,
Luminița Toia,
Monica Moldoveanu,
Anca Miclescu,
și alții.

Note

Vezi și
 Fiul stelelor (1988)

Legături externe

  
  

Filme românești
Filme din 1984
Desene animate
Personaje de film
Personaje de desen animat
Filme SF din anii 1980
Filme Animafilm
Filme de aventură în spațiul cosmic
Filme SF românești